Mathias Wibault (ur. 16 kwietnia 1985 w Bonneville) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu CS Chamonix.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mathias Wibault pojawił 18 grudnia 2004 roku podczas zawodów Alpen Cup w Montgenèvre, gdzie zajął 74. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Nigdy nie brał udziału w mistrzostwach świata juniorów.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2008 roku w La Clusaz, zajmując 41. miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko trzy lata później, 10 grudnia 2011 roku w Davos, gdzie na tym samym dystansie był piętnasty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2011/2012 zajął ostatecznie 129. miejsce. Jest to jak dotąd jego najlepszy wynik w klasyfikacji Pucharu Świata.

W 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie był między innymi dziewiąty w sztafecie, a rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym ukończył na 29. pozycji.

Wibault startuje także w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu odnosił większe sukcesy, między innymi zwyciężając we francuskim maratonie Transjurassienne w 2014 roku.

Jest żołnierzem Francuskich Sił Zbrojnych.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 129.
 sezon 2012/2013: 145.

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Wibault nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 107.
 sezon 2011/2012: 46.
 sezon 2012/2013: –
 sezon 2013/2014: 8.
 sezon 2014/2015: 9.
 sezon 2016: 6.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy wojskowi
Urodzeni w 1985